

Оніонта — місто, штат Алабама
 Оніонта — місто, штат Нью-Йорк
 Оніонта — місто, штат Нью-Йорк